

Patronyme
 Claudius Regaud, (1870-1940), est un médecin et biologiste français, un des premiers radiothérapeutes.
 Francisque Regaud, (1871-1928),  est un homme politique français.
 André Regaud, (1868-1945), est un tireur sportif français.

Autres
 L'Institut Claudius-Regaud (ICR) est le centre de lutte contre le cancer de Toulouse.
 L'avenue Claude-Regaud est une avenue située dans le quartier de la Gare du  de Paris.  

Homonymie
Homonymie de patronyme